Szwajcaria:
 Wengi – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Wengi – miejscowość w gminie Aeugst am Albis w kantonie Zurych, w okręgu Affoltern

Zobacz też:
 Wängi